Troick může být:
 Troick (Čeljabinská oblast) – město v Čeljabinské oblasti v Ruské federaci
 Troick (Moskva) – čtvrť Moskvy, hlavního města Ruské federace; do roku 2012 byla samostatným městem v Moskevské oblasti

Externí odkazy